Салерно — власна назва.

Персоналії 
Салерно — прізвище.
 Енріко Марія Салерно — італійський актор.

Топоніми

Салерно — місто в Італії.
 Салерно (провінція) — провінція Італії, в регіоні Кампанія.
 Салернська затока — затока в Тірренському морі.
 Салернське князівство — держава з центром у Салерно.
 Салернський собор — катедральний собор міста Салерно.